Oleśnicki steht für:
 Oleśnicki (Adelsgeschlecht), polnisches Adelsgeschlecht
 Powiat Oleśnicki, ein Powiat (Landkreis) in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen

Personen: